Петр Григорьевич Амелин (, поселок шахты 29-32, теперь Донецкой области — ?)  — украинский советский деятель, шахтер, машинист угольного комбайна «Донбасс» шахты № 29 имени Сталина треста «Рутченковуголь» комбината «Сталинуголь» Сталинской области. Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Биография 
Трудовую деятельность начал на шахтах Донбасса.

С августа 1941 года — в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Служил командиром отделения радиосвязи и телефонистом 12-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

Член ВКП(б) с 1942 года.

На 1950 год — машинист угольного комбайна «Донбасс» шахты № 29 имени Сталина треста «Рутченковуголь» комбината «Сталинуголь» города Сталино Сталинской области. На участке № 2 шахты № 29 имени Сталина треста «Рутченковуголь» вместе с бригадой, применяя новый метод, смог добывать комбайном «Донбасс» более 8 тысяч тонн угля.

Награды 
 орден Красной Звезды (15.02.1945)
 орден Славы III ст. (11.05.1944)
 прочие ордена
 медаль «За отвагу» (6.10.1944)
 медали

Источники 
 газета «Радянська Україна» — Київ — лютий 1950.
 Амелин Петр Григорьевич 1914 г.р.
 Галин Б. Факты жизни

Члены КПСС
Шахтёры СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва